Le  Grand Prix moto d'Indianapolis 2009 est la douzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition s'est déroulée du 28 au  sur l'Indianapolis Motor Speedway devant plus de 75 139 spectateurs.

C'est la deuxième édition du Grand Prix moto d'Indianapolis.

Résultat des MotoGP

Résultat des 250 cm³

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Indianapolis
Indianapolis
Sport aux États-Unis en  août 2009